WÖ steht für:
 Westösterreich
 Willkommen Österreich (Late-Night-Show)

Abkürzung